Kelman ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred R. Kelman (* 1936), US-amerikanischer Fernsehregisseur und -produzent 
 Charles Kelman (1930–2004), US-amerikanischer Augenarzt
 Herbert C. Kelman (1927–2022), austro-amerikanischer Sozialpsychologe und Konfliktforscher
 James Kelman (* 1946), britischer Schriftsteller
 Stephen Kelman (* 1976), britischer Schriftsteller

Siehe auch:
 Celman
 Kehlmann
 Kellman